Osenberg ist der Name folgender Ortsteile:
 Osenberg (Breckerfeld), in der Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Osenberg (Halver), in der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Osenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Osenberg (* 1937), deutscher Leichtathletik-Trainer
 Margot Scheufele-Osenberg (1913–2005), deutsche Schauspielerin und Atemtherapeutin
 Stefanie Osenberg (* 1968), deutsche Handballspielerin und -trainerin 
 Werner Osenberg (1900–1974), deutscher Materialwissenschaftler

Siehe auch:
 Osenberge